Les tournois de squash des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 14 au  au gymnase du centre de loisirs du campus de l'Université d'Alabama de Birmingham.

Organisation 
Deux tournois, un masculin et un féminin, oppose les 32 meilleurs joueurs du dernier championnat du monde ayant eu lieu en 2021 au Guatemala.

Il y a quelques défections et finalement, le tirage final est annoncé le 8 juillet.

Dans le tableau masculin, à la suite du retrait du Péruvien Diego Elías, numéro 4 mondial, le Français Grégoire Marche (numéro 13) devient la tête de série numéro un ; ancien numéro 4 mondial, le Colombien Miguel Rodríguez  est tête de série n°2, suivi de l'Allemand champion d’Europe Raphael Kandra et du Français Victor Crouin.

Dans le tableau féminin, la Belge  mondiale Tinne Gilis est la tête de série numéro 1, suivie de la Française  mondiale Melissa Alves, de sa compatriote Coline Aumard et de la Tchèque Anna Serme.

Tournoi masculin

Tournoi féminin

Médaillés

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats (pages  à ) 
  Les jeux mondiaux 2022 sur le site de la fédération sportive

2022
Jeux mondiaux
Jeux mondiaux de 2022
Compétition de squash aux États-Unis